Burlesque: Original Motion Picture Soundtrack — саундтрек до фільму «Бурлеск», записаний Шер та Крістіною Агілерою. Офіційно альбом був випущений  22 листопада 2010 року на лейблі RCA Records. Перший сингл «Express» у виконанні Крістіни Агілери випустили 19 листопада.

Альбом отримав багато позитивних відгуків з боку критиків, наприклад, багато хто оцінив повернення Шер з піснею «You Haven’t Seen the Last of Me». У 2011 році композиція отримала «Золотий глобус» в номінації «Найкраща пісня». Загалом, альбом продався в обсязі понад 450 тисяч копій.

Список композицій 
Всі композиції виконуються Крістіною Агілерою, за винятком двох пісень Шер.

Notes

Source:

Позиції в чартах

Додатки 

Музичні альбоми за алфавітом
Крістіна Агілера